Ларри Смит:

 Ларри Смит (1942—1973) — американский автогонщик, выступавший в серии NASCAR.
 Ларри Смит (1939—2008) — американский футболист и тренер, работавший с командами из студенческих лиг.
 Ларри Смит (род. 1958) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1980—1993 годах.
 Ларри Смит (род. 1968) — американский баскетболист, игравший на уровне школьных и студенческих лиг в 1980-х — 1990-х годах.
 Ларри Смит (род. 1947) — американский футболист, игравший в НФЛ за команды «Лос-Анджелес Рэмс» и «Вашингтон Редскинз» на позиции бегущего бека.
 Ларри Смит (род. 1951) — канадский футболист «Монреаль Алуэттс», бизнесмен и политик, депутат Сената Канады.
 Ларри Смит (род. 1974) — американский футболист, игравший в НФЛ за команды «Джексонвиль Джагуарс» и «Грин Бэй Пэкерз» на позиции защитного такла.
 Ларри Смит — английский кинооператор и кинорежиссёр.
 Ларри Смит (род. 1938) — американский кукловод и продюсер детских программ в Цинциннати с 1957 года, создатель труппы «Куклы Ларри Смита».
 Ларри Смит (род. 1944) — барабанщик британской музыкальной рок-группы The Bonzo Dog Doo-Dah Band.
 Ларри Смит (род. 1951) — один из первых афроамериканских хип-хоп музыкантов и продюсер звукозаписи рэп-группы Run-D.M.C..
 Ларри Смит (род. 1968) — американский автор и редактор, издатель журнала «Smith Magazine».
 Ларри Смит — канадский экономист, профессор экономики в Университете Ватерлоо.